Ivan Lovrić – calciatore croato
 Ivan Lovrić – scrittore, etnografo e studente di medicina dalmata
 Kristijan Lovrić – calciatore croato
 Ljubomir Lovrić – calciatore, allenatore di calcio e giornalista jugoslavo
 Sandi Lovric – calciatore austriaco naturalizzato sloveno